O Aeroporto Tabajara  é um aeroporto brasileiro que serve região norte do município de Machadinho d'Oeste, no estado de Rondônia.

Tabajara
Machadinho d'Oeste